Церковь Святого Иоанна — название различных христианских храмов, освящённых в честь Святого Иоанна. Написание имени может меняться в зависимости от конфессии.

 Церковь Святого Иоанна — армянская церковь в селе Арцвашен, Гегаркуникского района, Армения.
 Церковь Святого Иоанна — армянская церковь в городе Гянджа, Азербайджан.
 Церковь Святого Иоанна — лютеранская церковь в Риге, Латвия.
 Церковь Святого Иоанна — памятник средневековой церковной архитектуры в городе Цесис, Латвия.
 Костёл Святых Иоаннов — костёл Святого Иоанна Крестителя и Святого Иоанна Евангелиста в Вильнюсе, Литва.
 Церковь Святого Иоанна — евангелическо-лютеранская кирха, расположенная в Ломоносове (Мартышкино) под Санкт-Петербургом, Россия.
 Церковь Святого Иоанна — армянский храм, расположенный в городе Чинсура, Индия.
 Церковь Святого Иоанна — деревянная лютеранская церковь при богадельне Пюха Яани (Святого Яана) для проказных больных в Таллине, Эстония.
 Церковь Святого Иоанна — евангелическая лютеранская церковь в городе Гера, Германия.
 Церковь Святого Иоанна — евангелическая церковь в районе Хеннен города Изерлон, Германия.
 Церковь Святого Иоанна — евангелическая церковь в районе Нусберг города Изерлон, Германия.
 Церковь Святого Иоанна — более не существующая приходская церковь в городе Лейпциг, Германия.
 Церковь Святого Иоанна — протестантская церковь в городе Филлинген-Швеннинген, Германия.
 Церковь Святого Иоанна — евангелическая церковь в городе Шаффхаузен, Швейцария.
 Церковь Святого Иоанна — протестантская церковь в городе Магдебург, Германия.
 Церковь Святого Иоанна — протестантская церковь в городе Ольденбург-ин-Хольштайн, Германия.

См. также 
 Церковь Иоанна Богослова
 Церковь Иоанна Предтечи
 Яановская церковь